Lebaudy steht für:
 Lebaudy Frères, ehemaliges  französisches Unternehmen
 Lebaudy (Luftschiff) von Lebaudy Frères konstruierte Luftschiffe

Personen:
 Gustave Lebaudy (1827–1889), französischer Industrieller und Politiker 
 Jacques Lebaudy (1868–1919), französischer Abenteurer
 Jean Lebaudy (1894–1969), französischer Industrieller 
 Max Lebaudy (1873–1895), französischer Radfahrer 
 Paul Lebaudy (1859–1937), französischer Industrieller und Politiker 
 Pierre Lebaudy (1865–1929), französischer Industrieller und Philanthrop